

Tabela końcowa

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w Niemczech
2002 w Niemczech